Sherwani ist der Familienname folgender Personen:

 Imran Sherwani (* 1962), britischer Hockeyspieler